Osiedle Rycerskie (Przemyśl)
 Osiedle Rycerskie (Wrocław)